A Califórnia FM foi uma emissora de rádio do Sistema Sul Fluminense de Comunicações, da cidade de Barra do Piraí no estado do Rio de Janeiro.

Primeira estação de Freqüência Modulada instalada no município de Barra do Piraí. Adotou o estilo da programação romântica, embora retransmitisse alguns programas e transmissões esportivas da Rádio Sul Fluminense de Barra Mansa. Líder de audiência em Barra do Piraí e líder no seu segmento em Volta Redonda. Foi ao ar pela primeira vez em 23 de agosto de 1988.

A sua programação atingiu os municípios do Sul Fluminense.

Dentre os primeiros locutores e apresentadores que passaram pela emissora em seus primórdios, destacamos nomes como Ivan Martins, Simone Sales,Alex Gonçalves89 fm, Eloah Ribeiro, Jô Popular e Waltencyr Gregório.

Depois ainda vieram outros radialistas como Júnia Santos, Jota Carlos, Roberta Cheva, Isabel Cristina e Renata Nomac.

Alguns programas marcaram esses anos de Rádio Califórnia e podemos destacar o Sambagode, o Encontro como o Rei, Músicas para o seu almoço, Studio Mix, Show do Ivan Martins, Califórnia Sucesso e o Califórnia In Love.

Em 25 de julho de 2012 a emissora foi vendida para a Arquidiocese de Barra do Pirai tento sua transmissões encerradas,no horário de 22h30, quando passa a se chamar Sintonia do Vale FM com uma programação bastante variada, voltada também aos católicos.

Ligações Externas 
 

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1988
Estações de rádio extintas em 2012
Estações de rádio extintas do Brasil